

Блу-Маунд — місто, штат Канзас
 Блу-Маунд — місто, штат Техас
 Блу-Маунд — селище, штат Іллінойс

 Блу-Маундс — місто, штат Вісконсин
 Блу-Маундс — селище, штат Вісконсин